Laboratoire du commissariat des armées
Large APEX Bolometer Camera